Афана́сий Исаа́кович Маме́дов (при рождении — Ми́лькин; род. 24 июля , Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — русский писатель, журналист, редактор, литературный критик. Член Союза писателей Москвы и Российского ПЕН-Центра.

Биография 
Сын писателя и драматурга Исаака Афанасьевича Милькина (1937—2013) и Агигат (Ады) Абдулаевны Мамедовой (1937—2007). Учился на отделении актёрского мастерства в Бакинском институте искусств, затем перевёлся в торговый техникум, откуда был призван на срочную службу. После армии продолжил учёбу в техникуме, получил диплом товароведа промышленных товаров. Работал художником-оформителем в бакинском Театре русской драмы, декоратором, прибористом в авиаотряде. В 1985 году переехал в Москву, работал оператором котельной, ночным продавцом в палатке на Калининском проспекте в Москве, грузчиком. Во время учебы в Литературном институте имени А. М. Горького работал заведующим букинистическим отделом в книжном магазине «Летний сад». С 1998 года женат на Виолетте Вансович (музыкальный теоретик, сценарист, продюсер на «Радио России. Культура»); от этого брака — дочь Александра Вансович (род. 2001). Работал PR-директором издательства «Время». С 2003 по 2007 год был исполнительным директором журнала «Октябрь». С 2007 года — выпускающий редактор журнала «Лехаим». С 2016 года ведёт авторскую рубрику «Зелёная лампа» на книжном интернет-портале «Лабиринт».

Дебютировал в литературе в 1983 году с рассказом «Уста» в журнале «Литературный Азербайджан». С 1993 года публикуется в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Баку». Автор романов «Хазарский ветер» (2000), «Фрау Шрам» (2004) (полные версии — в авторском сборнике «Время чёток»), «Патриций: роман номер сто» (в соавторстве с И. А. Милькиным, 2005), «Пароход Бабелон» (2021), сборников прозы «Слон» (2004), «Хорошо, что только раз» (2013), повестей, рассказов, критических эссе. Лауреат Премии имени Юрия Казакова (2007).

Отзывы 
Афанасий Мамедов, конечно, автор поэтической прозы, а не поднаторевший на создании «невозвращенцев» модный беллетрист. Поэтическое — это восточные мотивы; восточное роскошество яств, чувств и всего прочего, что заставляет человека даже не жить, а наслаждаться жизнью как яством. Поэтизация насилия — это тоже часть орнамента, своего рода натуралистическое жестокое наслаждение, яство. Сцены насилия, что врываются в будто бы дремотную негу восточного базара, — сплошь натуралистичны, то есть безусловный эффект на читателя производят сами эти сцены, как если б заставили тебя всё это наблюдать то ли глазами жертвы, то ли глазами палача. Фетишизм, скрупулёзное наслаждение свойствами всяческих предметов, то есть фетишей (у Мамедова — от лэйбла джинсов до женских интимных мест), — тоже приём завзятый из восточного орнаментализма и топливо для поэзии. 

Фрагментарная проза Мамедова — это плавающие острова, из добытого через письмо опыта и смысла. Между ними в чистом виде вещество судьбы.

Именно там, в небесных сетях, меж Девичьей башней и морскими птицами, бьётся и шумит неповторимый, становящийся постепенно и моим — Город. Именно там, вверху, — а вовсе не в пошловатых слоях городской шелухи и сплетен — пульсирует ум и прямится строка великодушного и ещё только открываемого читающей Россией писателя.

Я зажигаюсь от хорошей прозы, я завожусь с пол-оборота от изумительной прозы Афанасия Мамедова. «Открываю глаза (кажется, стучат). Вижу на столе початую бутылку лимонного ликёра, немытые кофейные чашки, волнообразные размоченные вафли, набитую окурками пепельницу и снимаю первые три вопроса: Где я? Кто я? Что это за штабель стоит с коробочками у меня в комнате?» Афанасий Мамедов находится в своём тексте даже тогда, когда выходит из себя, в жизнь, но всё равно не покидает своё положение в Книге, в самой полной мере наслаждаясь своей жизнью в тексте, вот и приходится мириться с раздвоенностью, посылая благодарность Господу, с точностью ежегодного дня рождения.

Премии 
Лауреат
 Премия имени Юрия Казакова (2007, рассказ «Бекар»)
 Премия имени И. П. Белкина (2010, повесть «У мента была собака»)
 Премия «Учительский Белкин» (2011, повесть «У мента была собака»)

Финалист
 Премия «Антибукер» в номинации «Братья Карамазовы» (1998, повесть «На круги Хазра»)
 Премия «Русский Букер» (2003, роман «Фрау Шрам»)
 Премия «Книга года» в номинации «Проза года» (2004, сборник «Слон»)
 Премия имени Юрия Казакова (2004, рассказ «Письмо от Ларисы В.»)
 Бунинская премия (2005)
 Премия «Ясная Поляна» (2005)
 Премия «Чеховский дар» (2011, рассказ «Курительная куртка цвета айвори»)
 Премия «Большая книга» (2022, роман «Пароход Бабелон»)

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 
 
 

Интервью
 
 
 
 
 
 

Писатели СССР
Журналисты России
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Лауреаты премии имени Юрия Казакова
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей Москвы